Sigler est un patronyme porté notamment par :

  (1948-2001), artiste américaine ;
 Jamie-Lynn Sigler (1981-), actrice et chanteuse américaine ;
 Scott Sigler (1969-), romancier américain de science-fiction et d'horreur.
 Sebastian Sigler (1964-), historien allemand.